Вулиця Іси Мунаєва (Дніпро)
 Вулиця Іси Мунаєва (Київ)